Алекса́ндр Ива́нович Ме́льников:
 Мельников, Александр Иванович (1900—1944) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Александр Иванович (род. 1935) — народный депутат СССР.
 Мельников, Александр Иванович (род. 1947) — советский боксёр, призёр ЧЕ.